Зеле́ний Яр (до 1948 — Ташли-Яр, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.